GE
 República da Geórgia (código ISO 3166-1)
 Cantão de Genebra, Suíça
 General Electric
GE Appliances
 Globo Esporte
 Guerra Eletrônica
ge (portal): portal de notícias esportivas

 Ge
 símbolo químico do germânio
 Ge (cirílico), letra do alfabeto cirílico

Desambiguações de siglas